Збірна Співдружності Незалежних Держав з хокея із шайбою — нова назва національної збірної Радянського Союзу з хоккея з мячом після розпаду Радянського Союзу в грудні 1991 року.

Команда існувала лише в січні та лютому 1992 року, граючи в ігри, на які раніше був заброньований Радянський Союз. Його останній виступ відбувся на Кубку Уряду Росії 1992 28 січня – 2 лютого 1992 року, де він також грав проти нової національної збірної Російської Федерації з хокея з шайбою. З тих пір Співдружність Незалежних Держав не має єдиної команди з хокея зі шайбою, оскільки багато держав-учасниць Співдружності створили власні збірні.

Існувала також молодіжна команда Співдружності, яка брала участь у Чемпіонаті світу з хокея із шайбою Y-23 1992 року.

Примітки 

Хокей з м'ячем у Росії
Спорт у СНД
Національні збірні з хокею з м'ячем